Ocean Like Me est une web-série romantique Yaoi coréenne créée par Lee Su Ji mettant en vedette Holland dans le rôle de Tommy et Han Gi Chan dans le rôle de Han Ba Da. La série est disponible sur  Viki Rakuten gratuitement avec les sous-titre français et payant avec sous-titre anglais sur GagaOOLala.

Synopsis

Distribution

Rôles principaux 
 Holland : Tommy, un musicien raté
 Han Gi Chan : Han Ba Da, le restaurateur

Rôle secondaires 
 Song Tae Yoon : Min sang, l'ex de Han Ba Da
 Han Seo Ul : So Young, la propriétaire  du restaurant

Bandes son

Références

Liens externes 

Série télévisée centrée sur l'homosexualité, la bisexualité ou la transidentité
Yaoi
LGBT à la télévision en Corée du Sud